Ismaily Gonçalves dos Santos (Ivinhema, 11 januari 1990) – beter bekend als Ismaily – is een Braziliaans voetballer die doorgaans speelt als linksback. In augustus 2022 verruilde hij Sjachtar Donetsk voor Lille.

Clubcarrière 
Ismaily speelde in de jeugdopleiding Desportivo Brasil en bracht in 2008 enkele maanden door op huurbasis bij São Bento. In de zomer van 2009 stapte de Braziliaan over naar Estoril, uitkomend in de Portugese Segunda Liga. Na één seizoen werd hij overgenomen door een club uit de Primeira Liga, Olhanense. In mei 2012 mislukte een overgang naar Nacional. Een maand later werd Ismaily alsnog gekocht door een andere club, namelijk Braga. Bij Braga speelde hij een halfjaar,
waarna hij voor circa vier miljoen euro verkaste naar Sjachtar Donetsk. In juni 2018 verlengde de Braziliaan zijn verbintenis bij Sjachtar tot medio 2023. Medio 2022 verliet hij Sjachtar, mede door de Russische invasie van Oekraïne. Hierop tekende Ismaily transfervrij voor Lille, voor één jaar met een optie op een seizoen extra.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 5 augustus 2022.

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer